Сыгульский — фамилия.
 Сыгульский, Артур (род. 1960) — польский шахматист, международный мастер (1984).
 Сыгульский, Богуслав (1957—2017) — польский шахматист, международный мастер (1988).